« Dieu est mort » est une citation de Friedrich Nietzsche.
Dieu est mort est un film de John Ford (1947).